Petar Pejačević (veliki župan)
Petar Pejačević (diplomat)